est un nom propre japonais pouvant faire référence à :
 l' dans la préfecture d'Okinawa ;
 la  qui s'y trouve ;
 la langue yonaguni parlée sur l'île ;
 le cheval yonaguni originaire de l'île ;
 Yonaguni, un bourg du district de Yaeyama, à Okinawa.